

Lugares

 Matico (en euskera y oficialmente Matiko), barrio del distrito 2 del municipio de Bilbao, España.

Plantas medicinales
Matico es el nombre común de varias especies de plantas medicinales americanas:

 Artemisia douglasiana, también conocida como artemisa, una hierba fuertemente invasiva originaria del oeste de Estados Unidos;
 Buddleja globosa, también conocida como palguín; planta medicinal originaria de Argentina, Bolivia, Chile y Perú.
 Eupatorium glutinosum, también conocido como chusalonga, un arbusto perenne;
 Marrubium vulgare, también conocido como malva rubia o hierba virgen, una hierba perenne cosmopolita;
 Piper aduncum, también conocido como higuillo de hoja, un arbusto fuertemente invasivo;
 Piper angustifolium, también conocido como hierba del soldado o cordoncillo, un pequeño árbol de la familia de la pimienta;
 Piper hispidum, también conocido como 'pimentero de Jamaica;
 Piper lanceaefolium;
 Salvia stachydifolia, una especie de salvia nativa de la provincia argentina de Tucumán;
 Senecio cymosus, también conocido como paraná, un arbusto nativo de la costa chilena;
 Waltheria glomerata, también conocida como cuajo, un árbol nativo de Norte y Centroamérica.
Jungia rugosa, también conocida como matico de la sierra.